Edwardsville ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edwardsville (Alabama)
 Edwardsville (Delaware)
 Edwardsville (Illinois)
 Edwardsville (Indiana)
 Edwardsville (Kansas)
 Edwardsville (New York)
 Edwardsville (Ohio)
 Edwardsville (Pennsylvania)
 Edwardsville (Virginia)

in Wales:
 Edwardsville (Wales)

in Kanada:
 Edwardsville (Nova Scotia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Edwardsville Chapter House, in Edwardsville, Illinois, ID-Nr. 80001392